Пономаренко Сергей Анатольевич (род. 18 марта 1955) — украинский -фантаст и . Член Национального Союза писателей Украины, заместитель председателя Творческого объединения приключения и фантастики при Киевской организации НСПУ.

Биография 
 Родился 18 марта 1955 года в г. Магнитогорске, семье военнослужащих
 1973—1975 гг. служба в армии, старший сержант.
 1982 закончил Киевский университет им. Т. Г. Шевченко, философский факультет, специализация — социология.
 1980—1982 гг.  Цента по научной организации труда и управления производством при Министерстве хлебопродуктов УССР.
 1982—1986 гг. работа в аппарате Министерства хлебопродуктов УССР: , ведущий инженер, главный .
 1986—1991 гг. заместитель председателя (выборная должность) Республиканского Правления научно-технического общества отрасли хлебопродуктов Украины
 1992—2001 гг. генеральный директор Научно-производственной коммерческой фирмы «Украина Агросервис».
 2001—2002 гг., директор хлебоприёмного предприятия «Сердюковское», заместитель генерального директора ПО «Терра»
 2002—2005 гг. председатель правления ВАТ «Трикратский комбинат хлебопродуктов»
 2005—2006 гг. заместитель генерального директора холдинга «Зерноторговая компания»
 2007—2008 гг. шеф-редактор кинокомпании «ЮС-фильм»
 2009 года по н.вр. на творческой работе,

Произведения переведены на польский язык: в журналах «Lublin», «Republika», «Lit-Wa» были опубликованы рассказы «Однажды…», «Любовь до гроба»; роман «Седьмая свеча» в издательстве «Polihymnia» (Люблин), 2012.

Награды 
 2002 — диплом книжной ярмарки «Мир книги-2002» (Харьков) в номинации «Книга года; интеллектуальный детектив» за роман «Психостриптиз».
 2011 — премия Национального Союза писателей Украины им. В.Короленко за роман «Ведьмин подарок»
 2015 — медаль «Почесна відзнака» Национальної Спілки України «за особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу».
 2016 — літературна відзнака «Золотий письменник України».

Библиография

На русском языке 
 Лысая гора: Повести и рассказы. — К.: ЧП "Компания «Актуальна освіта», 2000. — 192 с. 5 000 экз. ISBN 966-7259-01-3.
 Седьмая свеча: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2001. — 256 с. 40 000 экз. ISBN 966-7857-87-5.
 Психостриптиз: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2001. — 256 с. 10 000 экз. ISBN 966-7857-70-0
 Змея в траве: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2002. — 320 с. 10 000 экз. ISBN 966-8007-73-5
 Санитар морга, или Лунное затмение в зимнем саду: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2004. — 448 с. 10 000 экз. ISBN 966-8511-78-6
 Я буду любить тебя вечно: Роман, рассказы. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2005. — 480 с. 12 000 + 6 000 экз. ISBN 966-343-103-2
 Лик Девы: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2006. — 400 с. 12 000 + 14 000 экз. ISBN 966-343-374-4
 Седьмая свеча: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2008. — 352 с. — (Иллюзия смерти). 10 000 экз. ISBN 978-5-9910-0454-1, ISBN 978-966-343-989-1
 Час Самайна: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2008. — 400 с. — 15 000 + 5 000 экз. ISBN 978-966-343-542-8
 Ведьмин пасьянс: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2008. — 320 с. 12 000 + 15 000 экз. ISBN 978-5-9910-0423-7, ISBN 978-966-343-955-6
 Санитар морга, или Лунное затмение в зимнем саду: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2008. — 432 с. — (Иллюзия смерти). 10 000 экз. ISBN 978-5-9910-0453-4, ISBN 978-966-343-988-4
 Миссия Девы: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2008. — 320 с. 15 000 экз. ISBN 978-5-9910-0505-0, ISBN 978-966-14-0025-1
 Кассандра: Роман / Худ. Елена Мовенко. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2009. — 352 с. — 10 000 экз. ISBN 978-5-9910-0722-1, ISBN 978-966-14-0277-4.
 Проклятие рукописи: Мистический роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2010. — 352 с. — 10 000 экз. ISBN 978-5-9910-1090-0, ISBN 978-966-14-0700-7
 Ведьмин подарок: Мистический роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2010. — 384 с. — 12 000 экз. ISBN 978-5-9910-1266-5, ISBN 978-966-14-0915-5
 Проклятие скифов: Мистический роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2011. — 368 с. — 20 000 экз. ISBN 978-5-9910-1461-8, ISBN 978-966-14-1173-8
 Знак ведьмы: Мистический роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2012. — 352 с. — 15 000 экз. ISBN 978-5-9910-1743-5, ISBN 978-966-14-1574-3
 Колдовской круг: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2013. — 352 с. 10 000 экз. ISBN 978-5-9910-2212-5, ISBN 978-966-14-4274-9
 Ведьмина охота: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2013. — 352 с. 10 000 экз. ISBN 978-5-9910-2255-3, ISBN 978-966-14-5653-1
 Сети желаний: Роман. — К.: Дуліби, 2014. — 368 с. — (Склянка крові з льодом). 1 500 экз. ISBN 978-966-8910-80-7
 Темный ритуал: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2015. — 396 с. 8000 экз. ISBN 978-966-14-8713-9, ISBN 978-5-9910-3166-0
 Ключ к бессмертию: Роман / Обложка Эдуарда Новикова. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2015. — 320 с. 10 000 экз. ISBN 978-617-12-0083-8, ISBN 978-5-9910-3416-6.
 То же: Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2016. — 320 с. 6 000 экз. ISBN 978-617-12-0083-8, ISBN 978-5-9910-3416-6
 Ловушка Волчьего замка: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2016. — 320 с. 8 000 экз. ISBN 978-617-12-1464-4, ISBN 978-5-9910-3687-0
 Седьмая свеча: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2017. — 368 с. 10 000 экз. ISBN 978-617-12-2265-6, ISBN 978-5-9910-3779-2
 Лысая гора, или Я буду любить тебя вечно: Роман. — Харьков; Белгород: «Клуб семейного досуга», 2017. — 368 с. 7 000 экз. ISBN 978-617-12-3392-8
 Формула бессмертия: Роман / Обложка Ивана Дубровского. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2017. — 384 с. 10 000 экз. ISBN 978-617-12-3145-0
 Сети желаний: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2017. — 368 с. 6 000 экз. ISBN 978-617-12-3955-5
 Зеркало из прошлого: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2018. — 336 с. 11 000 экз. ISBN 978-617-12-4740-6
 Вурдалак: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2019. — 336 с. 8 000 экз. ISBN 978-617-12-5116-8
 Кукольный домик: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2019. — 352 с. 8 500 экз. ISBN 978-617-12-5769-6
 Роковой звон: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2019. — 336 с. 11 000 экз. ISBN 978-617-12-5770-2
 Чартер со смертью: Роман. — Харьков: «Клуб семейного досуга», 2020. — 336 с. 9800 экз. ISBN 978-617-12-7138-8

На украинском языке 
 Тенета бажань: Роман. — К.: Дуліби, 2014. — 368 с. — (Склянка крові з льодом). 1 500 прим. ISBN 978-966-8910-76-0

На польском языке 
 Siergiej Ponomarenko. Siódma świeca (Седьмая свеча) / Пер. Татьяны Сухой (Tatiana Sucha); Обложка Томаша Дзвонковски (Tomasz Dzwonkowski.). — изд. «Polihymnia» (Люблин), 2012. — 294 с. — (Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów). ISBN 978-83-7270-982-0.
 Sergiej Ponomarenko. Pewnego razu… (Однажды): [Рассказ] // журнал «Lublin», 2007, № 2(13).